Шабановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Шабановское сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район

Краснодарский край 
 Шабановское сельское поселение — входит в Северский район

Тюменская область
 Шабановское сельское поселение — входит в Омутинский район